Osulf ou Oswulf est un nom anglo-saxon composé des éléments  « dieu » et  « loup ».

 Oswulf est roi de Northumbrie de 758 à 759.
 Osulf est un seigneur northumbrien actif entre 946 et 954.
 Osulf est comte de Northumbrie en 1067.

 Osulf est évêque de Ramsbury de 951 environ à 970.

Voir aussi 

 

Anthroponyme anglo-saxon